Glendale ist der Name verschiedener Orte

in Australien:
 Glendale (New South Wales)

in Kanada:
 Glendale (Alberta)

in Simbabwe:
 Glendale (Simbabwe)

in den Vereinigten Staaten:
 Glendale (Arizona)
 Glendale (Arkansas)
 Glendale (Colorado)
 Glendale (Illinois)
 Glendale (Kalifornien)
 Glendale (Kentucky)
 Glendale (Minnesota), im St. Louis County
 Glendale (Missouri)
 Glendale (Nevada)
 Glendale (New Jersey)
 Glendale (New Hampshire)
 Glendale (New York)
 Glendale (Ohio)
 Glendale (Oregon)
 Glendale (Rhode Island)
 Glendale (South Dakota)
 Glendale (Texas)
 Glendale (Utah)
 Glendale (Wisconsin), Stadt im Milwaukee County, Wisconsin 
 Glendale (Monroe County, Wisconsin)
 Glendale (Town), Town(ship) im Monroe County, Wisconsin

im Vereinigten Königreich:
 Glendale (Skye)
 Glendale (Northumberland), Tal in England

Siehe auch:
 Glendale Falls, Naturschutzgebiet in den Vereinigten Staaten
 Glendale Township (Begriffsklärung)
 Glenn Dale, Maryland
 Glen Dale, West Virginia